

Вайт-Ерт — місто, штат Північна Дакота
 Вайт-Ерт — переписна місцевість, штат Міннесота